Dandridge est une ville du Tennessee aux États-Unis.

 Bob Dandridge (né en 1947), joueur américain de basket-ball
 Dorothy Dandridge (1922-1965), actrice américaine
 Martha Dandridge (1731-1802), épouse de George Washington
 Merle Dandridge, actrice américaine
 Ruby Dandridge (1900-1987), actrice, chanteuse et danseuse américaine
 William Dandridge Peck (1763-1822), naturaliste américain